Skobelew (auch Skobeleff) ist der Familienname folgender Personen:

 Matwei Iwanowitsch Skobelew (1885–1938), russisch-sowjetischer Revolutionär und Politiker
 Michail Dmitrijewitsch Skobelew (1843–1882), russischer General
 Wladislaw Alexandrowitsch Skobelew (* 1987), russischer Skilangläufer
 echter Nachname des russischen Schriftstellers Alexander Sergejewitsch Newerow (1886–1923)

Skobelew ist auch der Name:

 früherer Name der usbekischen Stadt Fergana
 späterer Name der russischen Korvette Witjas (Schiff, 1862)